Hatherly est un patronyme porté notamment par :

 Alan Hatherly (1996-), coureur cycliste sud-africain spécialiste de VTT cross-country ;
 Ana Hatherly (1929-2015), poétesse, écrivaine, cinéaste et artiste portugaise.